SPV steht für:
 SPV (Unternehmen), deutsches Musiklabel

SPV steht als Abkürzung für:
 Schienenpersonenverkehr
 Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
 Schweizerischer Polizeihundeführer-Verband
 Schweizerischer Protestantischer Volksbund
 Straßenpersonenverkehr
 Special Purpose Vehicle, eine Zweckgesellschaft #SPV
 Semipermanente Verbindung, Dauerwählverbindung, siehe Nachrichtenverbindung #SPV
 Superstrada Pedemontana Veneta, Schnellstraße in Norditalien, siehe Pedemontana Veneta
 Sonstige Politische Vereinigung bei Europawahlen, siehe Wählergruppe
 Soziale Pflegeversicherung gemäß SGB XI, siehe Pflegeversicherung (Deutschland)

SpV steht für:
 Mindestbedingungen für die Speditionsversicherung, siehe Speditions-, Logistik- und Lagerversicherungsschein#SpV
 Spektrum für Versicherungsrecht, deutsche Mitglieder-Zeitschrift, siehe Recht und Schaden#SpV

Abkürzung